Essa é uma lista dos 62 municípios do estado do Amazonas por área urbana, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Area Urbana
Amazonas